Nisís Platiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Plateiá (ö i Grekland), Peloponnesos, 
 Nisís Plateiá, ö i Attika, 
 Nisís Plateía, ö, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar